«Ынха» (, буквальный перевод — Млечный Путь) — серия северокорейских космических ракет-носителей:
 «Ынха-2» — северокорейская ракета-носитель. Считается, что носитель является гражданской версией МБР «Тэпходон-2».
 «Ынха-3» — вариант ракеты-носителя, использованный при запуске спутника «Кванмёнсон-3».